Turniej eliminacyjny do Canadian Olympic Curling Trials 2017 odbył się między 6 a 12 listopada 2017 w Consolidated Credit Union Place w Summerside, Wyspa Księcia Edwarda. Dwie najlepsze kobiece i męskie drużyny awansowały do turnieju finałowego, który zostanie rozegrany w dniach 2-10 grudnia 2017 w Ottawie.

W rywalizacji uczestniczyło 14 zespołów męskich i kobiecych. Zostały one wyłonione na podstawie wyników z lat 2014-2017. Do uwzględnienia punktów konieczna była obecność przynajmniej trzech osób z oryginalnego składu zespołu. Początkowo w turnieju miało wziąć udział 12 drużyn, ze względu na niewielkie różnice w wynikach zdecydowano o rozszerzeniu listy uczestników. 

Zespoły zostały podzielone na dwie grupy, w których rozegrano Round Robin. Do fazy play-off zakwalifikowały się 3 najlepsze zespoły z każdej grupy.

Miejsce w turnieju finałowym wywalczyły drużyny Kristy McCarville, Julie Tippin, Johna Morrisa i Brendana Bottchera.



Kobiety

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
6 listopada 2017; 16:00

Sesja 2. 
6 listopada 2017; 20:00

Sesja 3. 
7 listopada 2017; 8:00

Sesja 4. 
7 listopada 2017; 12:00

Sesja 5. 
7 listopada 2017; 20:00

Sesja 6. 
8 listopada 2017; 8:00

Sesja 7. 
8 listopada 2017; 16:00

Sesja 8. 
8 listopada 2017; 20:00

Sesja 9. 
9 listopada 2017; 8:00

Sesja 10. 
9 listopada 2017; 12:00

Sesja 11. 
9 listopada 2017; 20:00

Sesja 12. 
10 listopada 2017; 8:00

Sesja 13. 
10 listopada 2017; 12:00

Sesja 14. 
10 listopada 2017; 16:00

Tie-breaker 

10 listopada 2017; 23:30

11 listopada 2017; 12:30

11 listopada 2017; 7:30

Play-off

Runda A 

11 listopada 2017; 13:30

11 listopada 2017; 19:00

Runda B 

11 listopada 2017; 19:00

12 listopada 2017; 9:00

12 listopada 2017; 14:00

Mężczyźni

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
6 listopada 2017; 20:00

Sesja 2. 
7 listopada 2017; 8:00

Sesja 3. 
7 listopada 2017; 16:00

Sesja 4. 
7 listopada 2017; 20:00

Sesja 5. 
8 listopada 2017; 8:00

Sesja 6. 
8 listopada 2017; 12:00

Sesja 7. 
8 listopada 2017; 20:00

Sesja 8. 
9 listopada 2017; 8:00

Sesja 9. 
9 listopada 2017; 16:00

Sesja 10. 
9 listopada 2017; 20:00

Sesja 11. 
10 listopada 2017; 8:00

Sesja 12. 
10 listopada 2017; 12:00

Sesja 13. 
10 listopada 2017; 16:00

Sesja 14. 
10 listopada 2017; 20:00

Tie-breaker 

11 listopada 2017; 7:30

11 listopada 2017; 7:30

11 listopada 2017; 15:30

Play-off

Runda A 

11 listopada 2017; 13:30

12 listopada 2017; 9:00

Runda B 

11 listopada 2017; 19:00

12 listopada 2017; 9:00

12 listopada 2017; 14:00

Zobacz też 
 Sezon 2017/2018 w curlingu
 Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa turnieju

Przypisy 

2017 w curlingu
2017 w Kanadzie
2017
Sport na Wyspie Księcia Edwarda